Инденбом — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Инденбом, Владимир Львович (1924—1988) — советский учёный физик-кристаллограф, лауреат премии имени Е. С. Фёдорова (1994). Сын Л. А. Инденбома.
 Инденбом, Лев Аронович (1903—1970) — российский деятель кинематографа, организатор кинопроизводства, кинорежиссер.